La période du post-partum est la période postérieure à l'accouchement. Ce terme peut aussi désigner :
 Post-partum est un album du groupe de rock français Les Innocents ;
 Post partum est un film franco-belge réalisé par Delphine Noels, sorti en 2013 au cinéma.